Априлов () — болгарская фамилия.

 Борис Априлов (настоящее имя Атанас Василев Джавков; 1921—1995) — болгарский детский писатель и драматург.
 Априлов, Василий Евстафьевич (1789—1847) — болгарский просветитель, меценат, патриот, участник болгарского национального возрождения.